Zanellato – cognome italiano
 Alfredo Zanellato – pittore e scultore italiano
 Niccolò Zanellato – calciatore italiano